Бю́ргер ():

 Бюргер — горожанин, гражданин.

Носители фамилии 
 Бюргер, Аннекатрин (род. 1937) — немецкая актриса.
 Бюргер, Ваутер (род. 2001) — нидерландский футболист.
 Бюргер, Готфрид Август (1747—1794) — немецкий поэт.
 Бюргер, Джозеф (1870—1951) — американский гребец.
 Бюргер, Карл-Гейнц (1904—1988) — оберфюрер СС.
 Бюргер, Михаил (1686—1726) — германо-российский медик и химик, академик Санкт-Петербургской академии наук.
 Бюргер, Отто (1865—1945) — немецкий зоолог, специалист по немертинам.
 Бюргер, Петер (род. 1936) — немецкий филолог, историк и социолог новейшей литературы и искусства.
 Бюргер, Рудольф (1908—1980) — румынский футболист немецкого происхождения.
 Бюргер, Софи Антони (в замужестве Шредер; 1781—1868) — немецкая актриса; в 12 лет выступала в Петербурге.
 Бургер, Фридерике (1910—1999) — австрийская фигуристка.